Демаркус Корли (; 3 июня 1974, Вашингтон, Округ Колумбия, США) — американский боксёр-профессионал, выступающий в 1-й полусредней весовой категории. Чемпион мира в 1-й полусредней (версия WBO, 2001—2003) весовой категории.

1996—2003 
Дебютировал в мае 1996 года.

В июне 2001 года Корли в бою за вакантный титул чемпиона мира в 1-м полусреднем весе по версии WBO в 1-м раунде нокаутировал Феликса Флореса.

В январе 2002 года Корли по очкам победил Энера Хулио.

В январе 2003 года он победил по очкам Рэндалла Бейли.

В июле 2003 года Корли раздельным решением судей проиграл Забу Джуде.

2003-11-01  Флойд Мейвезер —  Демаркус Корли 

 Место проведения:  Боардуолк Холл, Атлантик-Сити, Нью-Джерси, США
 Результат: Победа Мейвезера единогласным решением в 12-раундовом бою
 Статус: Отборочный бой за титул WBC в 1 полусреднем весе
 Рефери: Бенхи Эстевес младший
 Счет судей: Мельвиниа Латан (119—107), Гейл Ван Хой (118—108), Уильям Будху (119—108) — все в пользу Мейвезера
 Вес: Мейвезер 63,50 кг; Корли 63,50 кг
 Трансляция: HBO
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (120—106 Мейвезер)

В мае 2004 года Корли встретился с Флойдом Мейвезером. В 8-м раунде Мейвезер устроил затяжную атаку и Корли, чтобы уйти от неё, опустился на колено. Рефери отсчитал нокдаун. В начале 10-го раунда Мейвезер провел успешную атаку по голове со обеих рук. Корли упал на колени. Рефери отсчитал 2-й нокдаун. Мейвезер уверенно доминировал в бою и победил с разгромным счетом.

2005-02-26  Мигель Анхель Котто —  Демаркус Корли 

 Место проведения:  Колисео Рубен Родригес, Баймон, Пуэрто-Рико
 Результат: Победа Котто техническим нокаутом в 5-м раунде в 12-раундовом бою
 Статус: Чемпионский бой за титул WBO в 1-м полусреднем весе (2-я защита Котто)
 Рефери: Исмаэль Куинонес Фалу
 Счет судей: Сезар Рамос (38-35), Майкл Перник (38-35), Стюарт Уинстон (38-34) — все в пользу Котто
 Время: 2:45
 Вес: Котто 63,50 кг; Корли 62,10 кг
 Трансляция: HBO BAD
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (37-35 Котто)

В феврале 2005 года в Пуэрто-Рико Демаркус Корли встретился с местным боксёром Мигелем Анхелем Котто. В начале 1-го раунда Котто провёл правый хук в грудь и затем левый в голову. Корли опустился на колено, но сразу же поднялся. Рефери отсчитал нокдаун. В конце 5-го раунде Котто провел левый хук в корпус и Корли опустился на колено. Рефери отсчитал нокдаун. Корли с ним не согласился. Сразу же после возобновления поединка Котто пошёл на противника. Уходя от ударов, Корли вновь опустился на колено. Рефери прекратил поединок, не открывая счёта. Корли вновь не согласился с решением рефери. Остановка была спорной. Комментатор HBO Ларри Мерчант назвал остановку боя позорной ().

2005—2008 
В сентябре 2006 года в Великобритании Корли проиграл по очкам в бою за вакантный титул чемпиона мира по версии WBC британцу Джуниору Уиттеру.

После этого поражения Корли проиграл ещё 2 раза подряд.

2008-01-19  Девон Александер —  Демаркус Корли 

 Место проведения:  Мэдисон Сквер Гарден, Нью-Йорк Сити, Нью-Йорк, США
 Результат: Победа Александера единогласным решением в 12-раундовом бою.
 Статус: Рейтинговый бой
 Рефери: Гэри Росато
 Счет судей: Стив Вейсфелд (118—109), Дон Трелла (118—109), Джон Маккей (116—111) — все в пользу Александера
 Вес: Александер 62,60 кг; Корли 62,70 кг
 Трансляция: HBO PPV
 Счёт неофициального судьи: Харольд Ледерман (119—108 Александер)

В январе 2008 года состоялся бой между Демаркусом Корли и непобеждённым Девоном Александером. Александер доминировал весь бой, превзойдя противника в скорости и точности ударов. В середине 12-го раунда Александер провёл левый апперкот в пах. Рефери снял за это с него очко. Единогласным решением судей победителем был объявлен Девон Александер. Поединок проходил в рамках шоу, организованного телеканалом HBO, главным событием которого был бой Рой Джонс — Феликс Тринидад.

10 июня 2011 года проиграл бой молодому пуэрто-риканскому боксёру Томасу Дюлорме.

Примечания

Ссылки 
 

Боксёры США
Боксёры 1990-х годов
Боксёры 2000-х годов
Боксёры 2010-х годов
Боксёры первой полусредней весовой категории
Боксёры полусредней весовой категории
Чемпионы Всемирной боксёрской организации